Dmitri Kruglov (1984) – calciatore estone
Pavel Kruglov (1985) – pallavolista russo
Sergej Nikiforovič Kruglov (1907-1977) – generale e politico sovietico
Viktor Kruglov (1955) – ex calciatore sovietico

Pagine correlate
Kruglova
Nikolaj Kruglov